Eyres steht für:

 Eyres Bay, Bucht an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Bolton Eyres-Monsell, 1. Viscount Monsell (1881–1969), britischer Politiker

Siehe auch: 
 Eyresee, anderer Name für den Lake Eyre in Australien
 Ayres